Шама́йка:
 Шамайка (повесть) — повесть российского писателя Юрия Коваля о похождениях бродячей кошки (1988)
 Шамайка (река) — небольшая река в Карачаево-Черкесии
 Шамайка (шемайка) — одно из названий рыбы черноморско-азовская шемая